Dania désigner :
 Dania, localité du département de Vavoua en Côte d’Ivoire ;
 Dania Beach, ville de Floride aux États-Unis ;
 Dania, revue linguistique danoise ;
 Dania, transcription phonétique présentée et utilisée dans la revue Dania ;
 MV Dania, ancien navire bétailler kenyan.